Henrotin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Henrotin alias Dany (* 1943), belgischer Comiczeichner und -autor
 Joseph Henrotin Politikwissenschaftler
 Sylvie Jung Henrotin, Tennisspielerin